Un métronome est, en musique, un instrument émettant un son linéairement répétitif, permettant de créer un tempo selon lequel une musique doit être jouée. Le mot peut également faire référence à : 
 un métronome, magistrat commercial de la démocratie athénienne.
 Métronome, sculpture de l'artiste tchèque Vratislav Karl Novák, située à Prague,
 Métronome, installation artistique du duo américain Jones/Ginzel, érigée depuis 1999 à Union Square, à New York,
 Métronome : l'histoire de France au rythme du métro parisien, livre de l'acteur français Lorànt Deutsch paru en 2009,
 Métronome 2, livre de l'acteur français Lorànt Deutsch paru en 2016,